Malaj ist der Familienname folgender Personen:

 Dedë Malaj (1917/1920–1959), römisch-katholischer Priester
 Maksim Malaj (* 1958), albanischer Offizier
 Sonila Malaj (* 1981), albanische Pop-Sängerin